Scopeloberyx är ett släkte av fiskar. Scopeloberyx ingår i familjen Melamphaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Scopeloberyx